Gheorghe Ene ist der Name folgender Personen:

* Gheorghe Ene (Fußballspieler) (Ene II; 1937–2009), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Gheorghe Ene (Schriftsteller) (1950–2011), rumänischer Schriftsteller